Plaats in Indonesië
 Karangjengkol (Kesugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangjengkol (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java